Фиранги́з Аббасмирза́ кызы́ Шари́фова (; 6 февраля 1924, Баку — 20 февраля 2014, там же) — азербайджанская и советская актриса театра и кино, певица (сопрано). Народная артистка Азербайджанской ССР  (1969).

Биография 
Родилась в артистической семье: отец — Аббас-Мирза Шарифзаде, известный актёр театра и режиссёр, мать — Марзия Давудова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
  		
Выступать на сцене начала с шестилетнего возраста. Училась в хореографическом училище. Затем по совету Узеира Гаджибекова поступила на вокальный факультет Азеpбайджанской государственной консерватории (ныне — Бакинская музыкальная академия), после окончания которой выступала на сцене Азербайджанского театра музыкальной комедии.
  		
Позже перешла в Азербайджанский государственный театр юного зрителя.
  		
За свою творческую жизнь актриса воплотила множество ярких театральных образов. Актриса исполняла роли в таких постановках, как «Для чего ты живешь?», «Белый верблюд» и «Махмуд и Марьям», по одноимённым романам народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева и многих других.
  		
Фирангиз Шарифова — также актриса дубляжа.
  		
Внук — Эльдар Гасымов, певец, актёр, победитель конкурса песни Евровидение-2011.
  		
Умерла 20 февраля 2014 года. Похоронена на Аллее почётного захоронения в Баку.

Награды 
 Орден «Слава» (Азербайджан) (2011)
 Народная артистка Азербайджанской ССР (1969)
 Заслуженная артистка Азербайджанской ССР (1960)
 Почётная грамота Азербайджанской Республики (1991)
 Золотой дервиш (1992)

Роли в театре  
  «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова — Гюльчохра
  «Баядера» Имре Кальмана — Баядера
  «Кето и Котэ» — Кето
  «Дурна» С. Рустамова — Дурна

Роли в кино 
  — «Главное интервью»
  — «Гариб в стране джиннов» — Тукез (дублировала Светлана Коновалова)
  — «Дачный домик для одной семьи» — мать
  — «Аккорды долгой жизни» — жена Зардаби
  — «Прилетала сова»
  — «Легенда Серебряного озера» — Фатьма-ханум
  — «Листопад в пору лета» — Гюлли
1986 — «Особые обстоятельства» ()  — мать Халиды
  — «Если сосед хороший…» ()
  — «День казни» ()

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Фирангиз Шарифову аплодисментами проводили в последний путь
 

Актрисы театра Азербайджана
Киноактрисы Азербайджана
Народные артисты Азербайджанской ССР
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку